Замок Фиддон (ирл. Caisleán Fiodh Duin, ) — расположен в деревне Туббер, графство Голуэй, Ирландия.

Замок был построен в середине XVI века на баронских землях Килтартан. Строение представляет собой башню с внутренними жилыми помещениями и стенами, которые хорошо сохранились до наших дней. Рядом с замком находится озеро Аслаун и залив Ду.

Здание располагается на частной земле, и поддерживается управлением общественных работ.

См. также 
 Список замков Ирландии

Замки графства Голуэй
Замки, построенные в XVI веке
Национальные памятники в графстве Голуэй
Руины замков в Ирландии